Церова е разпространен славянски топоним, производен от цер и може да се отнася за:

Гърция 
 Церова (Τσεροβά) е името на село Дросопиги, Мани до 1955 година

Сърбия 
 Церова, село в община Ариле в Златиборски окръг,
 Церова, село в община Горни Милановац в Моравишком окръг,
 Церова, село в община Крупан в Мачвански окръг,
 Церова, село в община Крушевац;
 Церова, село в община Пирот, Пиротски окръг.

Словакия 
 Церова, Община в Окръг Сеница, Търнавски край;
 Церова, село в Окръг Сеница, Търнавски край.

Вижте също 
 Церово
 Церовица